Данир Лончар ( Осијек, 1961) је хрватски и бивши југословенски позоришни, телевизијски и филмски глумац.

Филмографија

Телевизијске улоге 

|-
| 1998. || Обитељска ствар || Ратко Мркочи
|-
| 1999. || Наша кућица, наша слободица || Тата
|-
| 2000. || Велики одмор || Борис Бекавац
|-
| 2004. || Златни врч || Рамбо
|-
| 2005-2007. || Наша мала клиника || Флоријан Гавран
|-
| 2007. || Одмори се, заслужио си || Миховил
|-
| 2007. || Бибин свијет || Зденко Пиплица
|-
| 2007-2008. || Битанге и принцезе || Казов тата
|-
| 2008. || Тужни богаташ || Иво Реметин
|-
| 2008. || Брачне воде || Звонимир „Звонко“ Бандић #1
|-
|}

Фимске улоге 

|-
| 1985. || Пут у рај || 
|-
| 1992. || Лука || 
|-
| 1993. || Народни мученик ||
|-
| 1995. || Анђеле моји драги || 
|-
| 1997. || Божић у Бечу || Емил
|-
| 1998. || Кад мртви запјевају || Мајор
|-
| 1999. || Богородица || 
|-
| 2000. || Срце није у моди || Брца
|-
| 2000. || Велико спремање || Професор
|-
| 2001. || -{Chico}- || 
|-
| 2001. || Краљица ноћи || Болесник
|-
| 2002. || Не дао Бог већег зла || Компин отац
|-
| 2003. || Доктор лудости || Пословни човек
|-
| 2004. || Дуга мрачна ноћ || Тата Крол (-{Kroll}-)
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || Господин Фучкар
|-
| 2006. || -{Libertas}- || Певач-глумац
|-
| 2007. || Пјевајте нешто љубавно || Божо
|-
| 2009. || Човјек испод стола || Пипа
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1961.
Осјечани
Југословенски глумци
Хрватски глумци
Добитници награде Златна арена